Косс (, ) — французская и норвежская фамилия. Известные носители:
 Косс, Александр Филиппович (1912—1990) — советский лётчик и военачальник, участник Великой Отечественной войны, генерал-майор авиации.
 Косс, Жан-Жак (1751—1796) — французский бригадный генерал, герой сражения при Монтенотте.
 Косс, Саломон де (1576—1630) — французский учёный, инженер.
 Косс, Эммануэль (род. 1974) — французский политик.
 Косс, Юхан-Улаф (род. 1968) — норвежский конькобежец.

См. также 
 Косс Корнелий Лентул () — имя нескольких древних римлян.
 Кос (значения).